Руланд (,) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Верхний Шпревальд-Лужица. Подчиняется управлению Руланд. Население составляет 3896 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,12 км². Официальный код — 12 0 66 272.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга